Igor' Kravcov – ex canottiere russo
 V"jačeslav Kravcov – cestista ucraino
 Vladimir Kravcov – pallamanista sovietico